La Temporada 1988 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1988.

Torneos locales

Primera división
Esta temporada se jugó con un número par de equipos (20).

Primera B

Tercera División

Cuarta División

Copa Chile

Ascensos y descensos

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores de América 

Los representativos chilenos fueron:

 Universidad Católica como campeón de la Primera División 1987 (Eliminado en octavos de final frente a  Nacional, 1:1(V))

 Colo-Colo como ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 1987 (Eliminado en octavos de final frente a  Oriente Petrolero, 1:2)

Selección de fútbol de Chile

Selección sub-20

Selección sub-17

Enlaces externos
Base de datos RSSSF
Sitio oficial ANFP
Prensafutbol
Deportes en Terra

Chile en 1988
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 1988